Ansgars (parochie, Aalborg)
Ansgar (parochie, Odense)